

Nom commun 
En japonais, le mot kuni (国 : pays/nation) désigne les provinces du Japon qui ont précédé l'actuel système de préfectures. Par exemple l'ancienne .

Nom de personne 

 Kuni Asahiko (1824-1891), membre d'une lignée collatérale de la famille impériale du Japon qui joue un rôle clé lors de la restauration de Meiji, grand-père de l'impératrice Nagako ;
 Kuniyoshi Kuni (1873-1929), père de l'impératrice Nagako ;
 Asaakira Kuni (1901-1959), frère aîné de l'impératrice Nagako ;
 Nagako de Kuni (1903-2000), ou Kuni Nagako, impératrice consort puis impératrice douairière du Japon.

Kuni est aussi un prénom japonais qui peut être utilisé seul ou dans un prénom composé tel que Kunimitsu.

Toponyme 

 Kuni, woreda de la région Oromia.

 Kuni-kyō, ou Kuni no miyako, capitale du Japon entre 740 et 744 ;
 Kuni, village rattaché au bourg de Nakanojō dans la préfecture de Gunma.